Владислав Николов Каназирев е български революционер, разложки районен началник на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, дългогодишен кмет на Мехомия.

Биография 
Владислав Каназирев е роден през 1876 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Син е на Никола Каназирев, а негови братя са революционерите Иван и Владимир Каназиреви. Завършва начално училище и прогимназия в Мехомия, след което учи една година в българското педагогическо училище в Сяр. В края на 1896 година в къщата на Никола Каназирев Гоце Делчев основава мехомийския революционен комитет, в който влизат с брат му Иван. Завършва духовната семинария в Цариград в 1900 година и се завръща в Мехомия. Отказва се от духовния си сан и се занимава с търговия, като същевременно е секретар на българската църковно-училищна община. Влиза в революционния комитет и от 1901 година е негов ръководител, след като предишният председател брат му Иван е принуден да бяга в Свободна България. Под ръководството на Владислав Каназирев комитетът развива активна дейност по набиране на нови членове, пари и агитационно-просветна дейност.

През 1902 година Владислав Каназирев също е принуден да бяга в България и се установява при братята си Петър и Иван, а ръководството на комитета е поето от Георги Кондев. В навечерието на Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година Каназирев се завръща нелегално в Мехомия и участва активно в подготовката на бунта. Участва в конференцията на 5 септември в Банско, на която е изработен планът за въстание в Серски революционен окръг. Заедно с брат си Владимир, Атанас Попкостов и Петър Лачин е определен войвода и военен ръководител в Разложко. Действа под ръководството на брат си във въстанническите действия.

След погрома на въстанието емигрира в България, но след амнистията от 1904 година се завръща в Мехомия, където продължава да се занимава с търговия, обществена и революционна дейност. Заедно с Иван Чонтев и Георги Томов възстановяват в 1905 година разбития комитет на ВМОРО в града. Основател е и дългогодишен председател на читалището „15 септември 1903 година“ в Мехомия от 1909 година.

След освобождението на града през Балканската война на 11 октомври 1912 година от 27 пехотен чепински полк Владислав Каназирев е избран за кмет на града. На 12 октомври Банската чета, начело с Йонко Вапцаров, Христо Чернопеев и Димитър Ляпов навлиза в града и подлага на репресии мюсюлманското население, като голяма част от града е опожарена. Владислав Каназирев, който се опитва да предотврати насилието, е арестуван и бит от Чернопеев и Ляпов. Вследствие на пожара околийският център е преместен в Банско и Владислав Каназирев с помощта на брат си Петър - влиятелен търговец в София, развива успешна кампания за връщането му в Мехомия. Като кмет на града Каназирев участва в покръстването на помаците в 1913 година. В 1914 година Каназирев заминава за Струмица и до загубата на града в 1919 година участва в управлението на Струмишки окръг. Връща се в Мехомия и отново е избран за кмет на града, който пост заема до 1920 година и отново в периода 1923 – 1925 година. В 1936 година е помощник-кмет, а дълги години е общински съветник.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година родът Каназиреви е подложен на преследване от новите власти. Владислав Каназирев умира в болница София на 25 ноември 1950 година. Погребан е в родния Разлог.

Владислав Каназирев е женен от 1905 година за мехомийката Горица Ангелова Рачева, с която имат синове Любомир (р. 1906 г.), Иван (р. 1908 г.), Никола (р. 1914 г.), Радул (р. 1920 г.) и
дъщеря Катерина (р. 1910 г.).

На 24 октомври 2012 година по повод 100 години от освобождението на Разлог на тържествено заседание на Общинския съвет в града, Владислав Каназирев посмъртно е провъзгласен за почетен гражданин на Разлог.

Родословно дърво

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български духовници от Македония
Възпитаници на Сярското българско педагогическо училище
Каназиреви
Кметове на Разлог
Родени в Разлог
Почетни граждани на Разлог
Репресирани от комунистическия режим в България